Лебедёк — посёлок в Урицком районе Орловской области, России.

Входит в состав Городищенского сельского поселения.

География 
Расположена южнее деревни Лебёдка и западнее деревни Карелкино на правом берегу реки Цон.
  
Из Карелкино в Лебедёк заходит просёлочная дорога, образующая улицу Яблоневую.

Население

Примечания

Ссылки 
 Лебедёк (поселок сельского типа)
 Лебедёк

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)